Зеломићи могу бити:

 Зеломићи (Калиновик), насељено мјесто у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Зеломићи (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ